Laheurte ist der Familienname folgender Personen:
 Gilles Laheurte (* 1946), französischer Architekt, Autor, Musikproduzent und Jazzmusiker
 Maxime Laheurte (* 1985), französischer Nordischer Kombinierer